Кристоф Герен (1758, Страсбург — 1831, там же) — французский рисовальщик и гравер.

Биография 
Кристоф Герен родился 9 ноября 1758 году в Страсбурге, Эльзас в семье гравера Жана Герена. Его родным братом был выдающийся художник-миниатюрист Жан-Урбен Герен.

Как и его брат, Кристоф Герен получил образование в парижской Школе изящных искусств, но затем пути братьев разошлись. Старший, Жан-Урбен стал учеником великого Давида. Младший, Кристоф, вернулся в родной Страсбург и, как и отец, целиком посвятил себя гравюре. В частности, Кристоф Герен создавал для издававшихся как в Эльзасе, так и за его пределами книг портреты их авторов. 

В 1793 году Герен встретил Сен-Жюста и выполнил его гравированный портрет (в профиль). Подготовительный рисунок к этой гравюре, выполненный сангиной, сегодня хранится в музее Карнавале. С 1795 года Кристоф Герен преподавал рисование в только что созданной Центральной школе департамента Нижний Рейн, а затем основал свою собственную художественную школу, где в лучшие годы было более 130 учеников.

В 1802 Герен, кроме того, возглавил только что основанный музей изящных искусств Страсбурга, и находился на этом посту вплоть до своей смерти. После этого работу отца продолжил его сын, художник Габриэль-Кристоф Герен. Младший сын Кристофа Герена, Жан-Батист (род. 1798) также стал художником.

Галерея

Литература 
 Emmanuel Bénézit, статья о художнике в словаре: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays … Gründ, Paris 1976.
 Georg Kaspar Nagler, статья о художнике в словаре: Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc. Fleischmann, München 1837.
 Charles Gabet, статья о художнике в словаре: Dictionnaire des artistes de l’école française, au XIXe siècle: peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, lithographie et composition musisicale. Vergne, Paris 1834.
 Tessa Friedericke Rosebrock: Kurt Martin und das Musée des Baux-Arts de Strasbourg: Museums- und Ausstellungspolitik im ‚Dritten Reich‘ und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Akademie, Berlin 2012, ISBN 978-3-05-005189-5.
 Tanja Baensch: „Un petit Berlin“? Die Neugründung der Straßburger Gemäldesammlung durch Wilhelm Bode. V&R unipress, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89971-380-0.

Примечания 

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века